Spugna – animale marino del phylum Porifera
 Spugna – tessuto per asciugamani e accappatoi
 Spugna – accessorio per pulire o lavarsi
 Spugna – nome generico per materiali espansi come poliuretano o simili
 Spugna – personaggio di Peter Pan, nostromo di Capitan Uncino
Spugna – fumettista italiano
 Spugna uretrale – tessuto umano

Pagine correlate 
 Sponge

Altri progetti